Strenua ist der Name 

 der römische Göttin für das Neue Jahr, siehe Strenua (Göttin)
 eine Asteroiden, siehe (1201) Strenua